Ла-Уэрсе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 40,82 км². Население — 60 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Покровителем города считается святой Себастиян.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Гвадалахары